Pelados em Santos é uma coletânea póstuma da banda de rock cômico brasileira Mamonas Assassinas.

O álbum reune grandes sucessos dos álbuns Mamonas Assassinas, Atenção, Creuzebek: a Baixaria Continua!,
One: 16 Hits e Mamonas Ao Vivo, o álbum era para ser uma comemoração de 15 anos do álbum de estreia da banda.

Faixas 
1 Pelados em Santos 
2 Vira-Vira
3 Joelho
4 Robocop Gay 
5 Jumento Celestino
6 Chopis Centis 
7 Onon Onon 
8 Uma Arlinda Mulher 
9 1406 
10 Sabão Crá-Crá
11 Mundo Animal 
12 Debil Metal
13 Bois Don't Cry 
14 Lá Vem O Alemão
15 Sábado de Sol 
16 Desnudos en Cancún (versão em espanhol de Pelados em Santos)

Integrantes
 Dinho - voz
 Bento Hinoto - guitarra e violão
 Samuel Reoli - baixo
 Júlio Rasec - teclado
 Sérgio Reoli - bateria

Álbuns de Mamonas Assassinas
Álbuns de 2011
Álbuns póstumos
Álbuns de rock alternativo
Álbuns de pop rock
Álbuns em língua portuguesa